Ми́хал Жевла́ков (; 22 апреля 1976, Варшава, Польша) — польский футболист, выступавший на позиции защитника. На данный момент спортивный директор клуба «Легия». Выступал в национальной сборной Польши. Участник чемпионатов мира 2002 и 2006. Рекордсмен сборной Польши по количеству сыгранных матчей (102).

Его брат-близнец, Марцин, играл на позиции нападающего. Братья вместе выступали за «Полонию», «Беверен» и «Мускрон», а также сборную Польши на чемпионате мира 2002 года.

Карьера

Ранняя карьера в Польше 
Михал родился в городе Варшава в апреле 1976 года. Первым профессиональным клубом Жевлакова стала «Полония» из его родного города Варшава, где он дебютировал за основную команду в 1993 году. Проведя в аренде один год, играя в клубе из Варшавы — «Хутник», Жевлаков вернулся и стал игроком основного состава «Полонии».

Карьера в Бельгии 
Михал был отдан в аренду в бельгийский «Беверен» в октябре 1998 года, а позже вместе со своим братом-близнецом Марцином перешёл в клуб «Мускрон» за комбинированную плату в размере 485,000 евро. Жевлаков закрепился, стал ключевым игроком, и помог клубу достичь в 2002 году финала кубка Бельгии.

Достижения 
 Чемпион Польши: 2012/13
 Чемпион Греции: 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Чемпион Бельгии: 2003/04, 2005/06
 Обладатель Кубка Польши: 2011/12, 2012/13

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Хутник» Варшава
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Мускрон»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Легия»
Футбольные функционеры Польши